De Athayde (conhecido também como João de Athayde) é um cantor, compositor, arranjador, produtor e instrumentista de música popular brasileira. É filho do jornalista pernambucano Félix de Athayde (1932-1995). 

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)